Hod diskem je sportovní atletická disciplína, ve které je cílem sportovce odhodit malý těžký disk do co největší vzdálenosti. Před hodem se diskař postaví do vyznačeného zpevněného kruhu, ve kterém se s roztaženými pažemi roztočí, aby tím získal vyšší kinetickou energii. V pravou chvíli při otočce vypustí disk, který za letu naplocho rotuje a přistane do vyznačené výseče. Hodnocena je vzdálenost prvního dotyku disku se zemí od kruhu.

Prvním moderním atletem, který vynalezl otočku při hodu diskem (podle antické sochy Diskobola), byl Čech František Janda-Suk. Na Olympijských hrách v roce 1900 získal v této disciplíně stříbrnou medaili.

Mužský disk má hmotnost 2 kg a průměr 220 mm, ženy používají 1 kg disk o průměru 182 mm. Diskařský kruh má průměr 2,5 metru a ze tří stran je obklopen drátěnou klecí nebo sítí, která případně zastaví disk mířící z kruhu mimo výseč do hlediště.

Současní světoví rekordmani 

(Delší hod u ženského disku je dán jeho poloviční hmotností, která dělá velký rozdíl. Předpokládá se, že diskaři-muži by ženským diskem přehodili minimálně 85-metrovou hranici).

Současné rekordy – dráha

Současné rekordy podle kontinentů

Top 10 atletů

Ženy - dráha

Muži - dráha

Vývoj světového rekordu – disk

Reference

Související články 
 Seznam medailistů na letních olympijských hrách v hodu diskem
 Seznam medailistů na mistrovství světa – disk
 Seznam medailistů na mistrovství Evropy – disk

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF)
 Atletické rekordy (IAAF)
 Stránky Českého atletického svazu
 Veteranska Atletika
 Článek o mužském SR v hodu diskem na blogu DinosaurusBlog (česky)

 
Atletické disciplíny